Marcus Ostorius Scapula ist der Name folgender Personen:

* Marcus Ostorius Scapula (Konsul 59), römischer Suffektkonsul
 Marcus Ostorius Scapula (Konsul 99), römischer Suffektkonsul